Kamionken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Kamionken, 1938 bis 1945 Eichicht, Kreis Goldap, seit 1945: Kamionki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kamionken, 1938 bis 1945 Steintal, Kreis Lötzen, seit 1945: Kamionki (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Kamiontken